L'université Adolfo Ibáñez (en espagnol : Universidad Adolfo Ibáñez) est une université privée chilienne située à Santiago du Chili  relatif à la Fondation Adolfo Ibáñez. En 1988, selon la nouvelle législation sur l'éducation, une nouvelle université a été fondée sur la base de l'École de commerce de Valparaiso (Escuela de Negocios de Valparaiso), une vieille institution de l'enseignement professionnel en administration des affaires fondée en 1953 grâce à la contribution de Adolfo Ibáñez Boggiano. La nouvelle université prendrait son nom quelques décennies à venir.
Dans le système d'enseignement supérieur du Chili, l'UAI est une université privée accréditée dans le pays par CNAP et à l'étranger par l'AACSB et AMBA.
L'Université Adolfo Ibañez est classé  université privée du Chili selon América Economía, et le CSIC (Institution espagnole de recherche universitaire)

Historique 
Fondée en 1988, elle porte le nom de Adolfo Ibáñez Boggiano.

Lien externe 
  Site officiel

Adolfo Ibanez
Viña del Mar
Enseignement à Santiago